Pineapple ("ananas" in lingua inglese) può indicare:

 Pineapple – bomba a mano
 Pineapple – gioco di carte, variante del poker
 Pineapple – film del 2008 diretto da Damian Skinner
 Pineapple Records – etichetta discografica italiana
 The Pineapple – capriccio architettonico di Airth, in Scozia (Regno Unito)